Het wereldkampioenschap superbike van Donington 2012 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 13 mei 2012 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Donington